Мэ́рилин Джоа́н Та́бор (; 16 сентября 1932, Су-Фолс, Южная Дакота, США — 18 декабря 1968, Беверли-Хиллз, Калифорния, США) — американская актриса.

Биография 
Мэрилин Джоан Табор родилась 16 сентября 1932 года в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).

Карьера 
В 1957—1964 года Джоан сыграла в 28-ми фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
В 1953—1956 года Джоан была замужем за Дэвидом Голдом. В этом браке Табор родила своего единственного ребёнка — дочь Лорен Ф. Голд (род. 01.05.1954).

В 1962—1967 года Джоан была замужем за Бродериком Кроуфордом (1911—1986).

Смерть 
37-летняя Джоан умерла 18 декабря 1968 года от передозировки лекарств, которыми она лечилась от гриппа в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США). Табор была похоронена на «Woodlawn Cemetery» в своём родном городе Су-Фолсе.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от передозировки лекарств